Верховный Совет Армянской ССР (), с 23 августа 1990 года — Верховный Совет Республики Армения () — высший орган государственной власти Армянской Советской Социалистической Республики и независимой Республики Армения (с 23 августа 1990 года), действовавший с июля 1938 года по июль 1995 года.

1 созыв — заседал с 1938 по 1946
2 созыв — заседал с 1947 по 1950;
3 созыв — заседал с 1951 по 1954;
4 созыв — заседал с 1955 по 1959;
5 созыв — заседал с 1959 по 1962;
6 созыв — заседал с 1963 по 1966;
7 созыв — заседал с 1967 по 1970;
8 созыв — заседал с 1971 по 1974;
9 созыв — заседал с 1975 по 1979;
10 созыв — заседал с 1980 по 1984;
11 созыв — заседал с 1985 по 1989;
12 созыв — заседал с 1990 по 1995

Председатели Верховного Совета Армянской ССР 
 Акопджанян, Хачик Мисакович
 Саркисян, Агаси Соломонович
 Саакян, Симак Мкртычевич
 Топчян, Эдуард Степанович
 Парсамян, Рубен Овсепович
 Гаспарян, Арцруни Мартиросович
 Амбарцумян, Сергей Александрович
 Тоноян, Самсон Хачатурович
 Тер-Петросян, Левон Акопович
 Араркцян, Бабкен Гургенович
Председатели Центрального Исполнительного Комитета Армянской ССР

1922—1925 Амбарцумян Саркис (Сако) Саакович (1903, 1870—1944)

1925—1925 Каринян (Габриелян) Арташес Баласиевич (1907, 1886—1982)

1928—1931 Касьян Сергей Иванович (Тер-Каспарян Саркис Оганесович; 1905, 1876—1937)

1931—1933 Ананян Армен Артёмович (Арутюнович; 1919, 1896—1958)

1933—1936 Мартикян Сергей Николаевич (1904, 1874—1957)

1936—1937 Анесоглян Геворк Сарибекович (1917, 1891—1938)

29.7 — 6.10.1937 и. о. Нерсесян Бахши Аршакович (1919, 1898-)

1937—1938 и. о. Папян Мацак Петросович (1929, 1901—1962)

Председатели Президиума Верховного Совета Армянской ССР 
 1938—1954 Папян, Мацак Петросович
 1954-1963 Арушанян, Шмавон Минасович
 1963-1975 Арутюнян, Нагуш Хачатурович
 1975-1985 Саркисов, Бабкен Есаевич
 1985—1990 Восканян, Грант Мушегович

Ссылки 
 Высшие органы государственной власти Армянской ССР 

Армянская ССР
Верховные Советы союзных республик СССР